Ville-Marie – comune canadese nella regione di Abitibi-Témiscamingue (Québec)
 Ville-Marie – film diretto da Guy Édoin (2015)